

Лост-Крік — місто, штат Західна Вірджинія
 Лост-Крік — переписна місцевість, штат Техас